En Pologne, Kazimierów peut désigner :

 Kazimierów, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kazimierów, village de la voïvodie de Mazovie.